Руженцев — фамилия; имеет женскую форму Руженцева.
 Руженцев, Василий Ермолаевич (1899—1978) — русский палеомалаколог и геолог, доктор биологических наук, лауреат Ленинской премии.
 Руженцев, Сергей Васильевич (1935-2012) — учёный-геолог, палеонтолог, лауреат премии имени Н. С. Шатского (1988), сын В. Е. Руженцева.
 Руженцев, Сергей Семёнович (в монашестве Серафим, также известен под фамилией Руженцов; 1876—1935) — епископ Православной Российской Церкви, один из лидеров обновленчества.